Е́нгель () — німецьке прізвище. В перекладі українською мовою означає «ангел (янгол)».

 Енгель Август Карлович — фотограф.
 Енгель Євген Олександрович — правознавець, соціолог-марксист.
 Енгель Йосип — архітектор.
 Енгель Олександр Карлович — фотограф.
 Енгель Юлій Дмитрович — музичний критик, композитор, журналіст, літератор, фольклорист.
 Йоганн Християн Енґель — німецький історик.
 Карл Людвіг Енгель — фінський архітектор німецького походження.
 Лоренц Енгель — німецький медіа-дослідник.

Німецькі прізвища